Conseil suprême de Guerre, une autorité rassemblant les alliés durant la Première Guerre mondiale.
 Conseil suprême de guerre, dans le Japon des années 1930